Lippok ist der Familienname folgender Personen:
 Horst Lippok (* 1941), deutscher Musiker, siehe Rainbows (Band) und Balla Balla
 Margitta-Janine Lippok (* 1968), deutsche Schauspielerin
 Robert Lippok (* 1966), deutscher Musiker
 Ronald Lippok (* 1963), deutscher Musiker
 Silke Lippok (* 1994), deutsche Schwimmsportlerin